Transmigration steht für:

 Migrationssoziologie#Wanderung, Migration und verwandte Begriffe, eine Form der Migration
 Transmigration (Österreich), zwangsweise Umsiedlungen im Habsburgerreich im 18. Jahrhundert
 Transmigrasi, Umsiedlungsprogramm in Indonesien
 Transmigration (Pädagogik)
 Transmigration (Band)
 Transmigration (Medizin), Auswanderung von Entzündungszellen in das Gewebe, Synonym: Leukodiapedese
 Synonym für Reinkarnation